Carlos el Joven (ca. 772 - Baviera, 4 de diciembre de 811), fue hijo de Carlomagno y rey de los francos entre los años 800 y 811.

Biografía 
Carlos el Joven fue el segundo hijo de Carlomagno y el primero de su segunda esposa, Hildegarda. Cuando Carlomagno dividió su imperio entre sus hijos, su hijo Carlos fue designado como rey de los francos.

Su hermano mayor, Pipino el Jorobado, fue desheredado, y sus hermanos menores Carlomán, rebautizado como Pipino, y Luis, conocido como Ludovico Pío, recibieron Italia y Aquitania respectivamente.

Carlos estuvo ocupado, sobre todo, con los bretones, con quienes su padre compartía frontera y donde tuvo, al menos, insurrecciones en dos ocasiones que le resultó fácil sofocarlas, aunque fue también enviado contra los sajones en múltiples ocasiones. El padre de Carlos le sobrevivió, así que a su muerte quedó reinando como emperador que era una vez que falleció Carlomagno todo el reino fue heredado por su hermano menor, Ludovico Pío, pues su otro hermano Carlomán también había muerto, convirtiéndose en Emperador de Occidente hasta su muerte.

Alrededor del año 789 su padre, Carlomagno, sugirió que Carlos el Joven debía contraer matrimonio con Ælfflæd, hija de Offa, rey de Mercia, uno de los reinos de la Heptarquía Anglosajona. Offa insistió en que el matrimonio solo podía seguir adelante si la hija de Carlomagno, Bertha se casaba con el hijo de Offa, Egfrido. Carlomagno se sintió ofendido, rompió el contacto, y cerró los puertos a los comerciantes ingleses. Finalmente, se restablecieron las relaciones normales y los puertos fueron reabiertos. Solo unos pocos años más tarde, en 796, Carlomagno y Offa, concluyeron el primer tratado comercial conocido en la historia inglesa.

Su padre lo asoció en el gobierno de Francia y Sajonia en 790, y lo instaló como el gobernante del ducado de Maine. Carlos fue coronado, por Carlomagno, rey de los francos en Roma el 25 de diciembre del 800, el mismo día que su padre fue coronado Emperador de Occidente por el Papa León III. Por tanto, Carlos el Joven ejercía su mandato junto a su padre, el emperador.

Mató al duque sorbio Miliduch y al knez eslavo Nussito (posiblemente Nessyta), cerca de la actual Weißenfels en una campaña franca en 806.

El 4 de diciembre 811, en Baviera, Carlos tuvo un ataque cerebral y murió sin dejar descendencia.

Ancestros

Títulos

Referencias

Enlaces externos 

 Charles Duke of Ingelheim (en inglés).
 Charlemagne, King of the Franks, Emperor of the Holy Roman Empire (b 04.742/7, d 28.01.814) (en inglés).
 Genealogy Data (en inglés).
 Genealogy (en inglés). temporal caído, según indica la página de inicio (consultado el 22 de agosto de 2010).

Reyes de Francia de la dinastía carolingia
Reyes del siglo VIII
Reyes del siglo IX
Duques de Maine
Nobles de Francia del siglo VIII
Nobles de Francia del siglo IX
Familia de Carlomagno